Název Dešná má více obcí:
 Dešná (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Dešná (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Dešná (Brodek u Konice) – katastrální území, základní sídelní jednotka a východní část souvislé zástavby vsi a obce Brodek u Konice v okrese Prostějov
 Dešná (Slovensko) – vesnice na Slovensku v okrese Púchov

Podobné názvy 
 Desná – více sídel
 Deštná – více sídel